Laserpitium micranthum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Laserpitium micranthum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
micranthum